Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Ryguła – polski sztangista
 Piotr Ryguła – rzymskokatolicki ksiądz